Elektra eller electra kan syfta på:

 Elektra (namn) – ett grekiskt kvinnonamn
 Elektra King – en rollfigur i James Bond-filmen Världen räcker inte till från 1999

Grekisk mytologi 
 Elektra – dotter till Agamemnon och Klytaimnestra
 Elektra – en av Danaiderna

Verk baserade på den grekiska myten

Film 
 Elektra (film, 1961) – en film från 1961 i regi av Michael Cacoyannis, originaltitel Electra

Litteratur 
 Elektra. Kvinna år 2070 – roman av  Lo-Johansson

Opera 
 Electra (Haeffner) – opera av Johann Christian Friedrich Haeffner (1787)
 Elektra (opera) – opera av Richard Strauss efter Hugo von Hofmannsthals pjäs (1909)
 Elektra (opera av Theodorakis) – opera av Mikis Theodorakis (uruppförd 1995)
 Mourning Becomes Electra (opera) – opera av Marvin David Levy efter Eugene O'Neills pjäs Klaga månde Elektra (1967)

Teater 
 Electra (Pérez Galdós) – en pjäs av Pérez Galdós (1901)
 Electra (Giraudoux) – en pjäs av Giraudoux (1930)
 Elektra (Euripides) – en pjäs av Euripides (400-talet f.Kr.)
 Elektra (pjäs av Pound/Fleming) – översättning av Euripides pjäs, av Pound och Fleming (påbörjad 1949, uruppförd 1987)
 Elektra (Sofokles) – en pjäs av Sofokles (400-talet f.Kr.)
 Elektra (Hofmannsthal) – en pjäs av von Hofmannsthal efter Sofokles pjäs (1903)
 Klaga månde Elektra – en pjäs av Eugene O'Neill (1931)

Populärkultur 
 Elektra (seriefigur) – tecknad serie
 Elektra (film) – film från 2005 baserad på den tecknade serien

Naturvetenskap 
 130 Elektra – asteroid
 Elektra (stjärna) – även 17 Tauri, en blåvit jättestjärna
 Electra (djur) – släkte av mossdjur

Företag och produkter 
 Lockheed L-12 Electra Junior – amerikanskt Passagerarflygplan med två kolvmotorer (1936)
 Lockheed L-188 Electra – amerikanskt Passagerarflygplan med fyra turbopropmotorer (1957)
 Elektra (tidning) – sektionstidning för programmet för Elektroteknik på Chalmers
 Elektra Records – amerikanskt skivbolag
 Electragruppen – en svensk detaljhandelskedja
 Elektraverken – ett svenskt industriföretag som tillverkade bland annat glödlampor, elektriska hushållsapparater och elektriska mätinstrument.
 Buick Electra – en serie fullsize-bilar tillverkade av Buick mellan 1959 och 1990
 M/V Elektra – ett fartyg som är byggt för Walleniusrederierna
 Hybridfärjan Elektra - en färja som trafikerar rutten Pargas-Nagu i Finland

Personer 
 Electra – artistnamn för Isabella de Salareff
 Electra – arbetsnamn för Efva Attling som modell

Geografi

Antarktis 

 Mount Electra,

USA 

 Electra, Texas – en ort i Wichita County,

Se även 
 Elektrakomplex

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar